Příjmení Fišar nese více různých osobností:

 Jan Fišar (* 1955) – český herec
 Marie Fišarová (1902–???) – česká a československá politička
 Michaela Fišarová (* 1971) – česká spisovatelka
 Radka Fišarová (* 1977) – česká zpěvačka, známá muzikálová a jazzová i šansonová zpěvačka
 Vlastimil Fišar (1926–1991) – československý herec, recitátor a čestný předseda Mezinárodní federace herců FIA
 Vojtěch Fišar (* 1996) – český streamer a tvůrce videí, též známý pod jménem "Agraelus"